Senia steht für:
 den antiken Namen der Stadt Senj, Kroatien
 Senia Point, Landspitze an der Shackleton-Küste, Ross Dependency, Antarktika
 eine Submarke oder Modellbezeichnung von FAW (Automarke)

Senia ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Senia (* 1997), italienischer Rapper, siehe Il Tre

Es Sénia steht für:
 Es Sénia, Ort bei Oran, Algerien
 den dortigen Flughafen Oran Es Sénia

La Sénia steht für:
 La Sénia, Gemeinde in Katalonien, Spanien
 Riu de la Sénia, Fluss in Spanien